Zene
 Faith, Celine Dion-dal
 Faith, George Michael-album
 Faith, Limp Bizkit-dal
 Faith, Ray Price-album
 Faith, The Cure

Filmművészet
 Faith, 2012-es koreai televíziós sorozat